Wilhelm Bleek ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bleek (Linguist) (1827–1875), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Bleek (Politikwissenschaftler) (* 1940), deutscher Politikwissenschaftler